Шнирх () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шнирх, Богуслав (1845—1901) — один из крупнейших чешских скульпторов поколения Национального театра.
  (1902—1995) — австрийский кинематографист.